Simplon (Valais), uma comuna da Suíça, no distrito de Brig, no Cantão Valais.
Passo do Simplon, um passo de montanha nos Alpes no Valais na Suíça.
Túnel do Simplon, um túnel ferroviário sobre os Alpes que liga a cidade de Briga, na Suíça, à localidade de Iselle no Piemonte, Itália.
Linha do Simplon, uma linha ferroviária internacional gerida pela Caminhos de Ferro Federais da Suíça (CFF) e que liga Lausana na Vaud com Domodossola na Itália.
Linha do Simplon, uma companhia de caminho de ferro suíça criada em 1890
Departamento do Simplon, um antigo departamento da França, correspondente com o moderno Valais, na Suíça.
Estação de Simplon, uma estação do metro de Paris.